Issa Kagabo (Ruanda, 1970. március 23.–) ruandai nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
A Ruandai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2002-től tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzést vezetett.

Afrikai nemzetek kupája

Források 

Ruandai labdarúgó-játékvezetők
1970-ben született személyek
Élő személyek